Priest es el equivalente en inglés del término « sacerdote ». Además, Priest puede referirse a:

Geografía 
 El río Priest, el lago Priest, y la ciudad de Priest River, en Idaho, Estados Unidos.

Filmografía, audiovisuales 
 Priest (película de 2011) (El sicario de Dios en España y El vengador en Hispanoamérica), película estrenada en 2011, dirigida por Scott Stewart y protagonizada por Paul Bettany, Cam Gigandet, Karl Urban, Maggie Q y Lily Collins.
 Priest, película dirigida por Antonia Bird en 1994.
 Priest (manhwa), historieta en la que se basa Priest (película de 2011), largometraje traducido como El sicario de Dios en España y El vengador en Hispanoamérica.

Vehículos 
 M7 Priest, tanque utilizado durante la Segunda Guerra Mundial.